Tosa désigne notamment :

Le clan Tosa.
 La province de Tosa, maintenant connue sous le nom de préfecture de Kōchi.
 La ville de Tosa.
 Le district de Tosa.
 Le bourg de Tosa.
 En peinture, l'école Tosa japonaise.
 La race de chiens tosa.
 La classe Tosa, une classe de cuirassés construits durant l'entre-deux-guerres, dont le navire de tête était le .

Transport en commun
 Trolleybus optimisation du système d'alimentation (TOSA), autobus électrique à recharge aux arrêts construit par Hess et ABB.

Homonymie de toponyme